Der Kanton Fruges ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Montreuil und Saint-Omer, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Fruges. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Jean-Marie Lubret.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 52 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Fruges aus den 25 Gemeinden Ambricourt, Avondance, Canlers, Coupelle-Neuve, Coupelle-Vieille, Crépy, Créquy, Embry, Fressin, Fruges, Hézecques, Lebiez, Lugy, Matringhem, Mencas, Planques, Radinghem, Rimboval, Royon, Ruisseauville, Sains-lès-Fressin, Senlis, Torcy, Verchin und Vincly. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 189,04 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017:
 Fusion Enquin-les-Mines und Enguinegatte → Enquin-lez-Guinegatte

2016: 
 Fusion Herbelles und Inghem → Bellinghem
 Fusion Clarques und Rebecques → Saint-Augustin

Fruges